Herbst bezeichnet:

 Herbst, Jahreszeit
 Traubenlese (Weinherbst, Weinernte)
 Herbst (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Herbst (Manet), Gemälde des französischen Malers Édouard Manet
 Herbst (1976), sowjetischer Spielfilm von Andrei Smirnow

Siehe auch:
 Herbst-Gletscher, Name mehrerer Gletscher
 Cherbst